Mizrahi bezeichnet:

 Mizrahi, eine jüdische Bevölkerungsgruppe, siehe Mizrachim

Mizrahi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Mizrahi (Ende der 1940er Jahre), US-amerikanischer Sänger, Kantor der Anshe-Emet-Synagoge in Chicago
 Alon Mizrahi (* 1971), israelischer Fußballspieler und -trainer
 Isaac Mizrahi (* 1961), US-amerikanischer Modeschöpfer
 Isaac Mizrahi Smeke (* 1967), mexikanischer Fußballspieler
 Michael Mizrahi, neuseeländischer Schauspieler

 Valerie Mizrahi (* 1958), südafrikanische Molekularbiologin

Siehe auch:

 Misrachi (Begriffsklärung)